Cet article recense les sites mégalithiques des départements de France.

Liste

Départements 
La liste suivante recense le total des sites mégalithiques existants aux coordonnées connues pour chaque département.

Notes et références

Annexes